Константи́н Анато́льевич Чу́йченко (род. 12 июля 1965, Липецк, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Министр юстиции Российской Федерации с 21 января 2020 года. Член Совета безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации (2020).

Помощник президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления президента Российской Федерации (2008—2018). Заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата правительства Российской Федерации (2018—2020).

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, учился в одной группе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым.

 В 1987—1989 годах — стажёр, следователь прокуратуры Калининского района города Ленинграда.
 В 1989—1992 годах — служил в органах государственной безопасности на офицерских должностях.
 В 1992—1994 годах — исполнительный директор акционерного общества «Интерюраудит де Фариа и Т». По данным «Новой газеты» (№ 63 от 21 августа 2006), тогдашний совладелец этой фирмы адвокат Александр де Фариа с 1995 года «представляет российское Правительство в Европе (в частности, в Германии) по вопросам приватизации и привлечения инвестиций в Россию». По словам самого Чуйченко, приведённым этой же газетой, «проекты, которые осуществляла фирма, касались немецких инвестиций на территории Российской Федерации».
 В 1994—2001 годах — член Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» (адвокат первой юридической консультации Московского отделения).
 В 2001—2008 годы — начальник юридического департамента, член правления ОАО «Газпром».
 В 2004—2008 годах — исполнительный директор RosUkrEnergo AG (один из трёх управляющих директоров этой компании, зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг).
 В 2008—2018 годах — помощник президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления президента Российской Федерации.
 В 2018—2020 годах — заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.
 8 апреля 2019 года получил поручение Дмитрия Медведева возглавить рабочую группу по созданию нового Кодекса об административных правонарушениях.
 С 21 января 2020 года — министр юстиции Российской Федерации.

С 2013 года — председатель Наблюдательно Совета АНО "Центр «Амурский тигр».
С 3 сентября 2019 года — председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума по сохранению популяции тигра.

Оценки 
По опубликованных в номере российского журнала SmartMoney (№ 3 (93) от 4 февраля 2008 года) воспоминаниям сокурсников, во время учёбы в университете Чуйченко был главным заводилой в компаниях, которые часто собирались у него на квартире во Всеволожске, не раз собирал студенческие мегатусовки; при этом был очень отзывчив, ценил дружбу и всегда был готов помочь. В той же статье отмечено, что как только Медведев стал председателем совета директоров «Газпрома», Чуйченко перешёл на работу в «Газпром», где возглавил юридический департамент. Отмечалось, что он является ключевым переговорщиком на российско-украинских переговорах по газу.

Санкции 
С апреля 2022 из-за нападения России на Украину находится под персональными санкциями, в том числе США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии

16 декабря 2022 года, внесен в санкционный список Евросоюза за поддержку и реализации политики, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. По данным Евросоюза, возглавляемое Чуйченко министерство несет ответственность за реализацию закона о цензуре информационного пространства о агрессивной войне России против Украины, тем самым это напрямую поддерживает военные действия

С 26 июля 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 28 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 21 декабря 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Австралии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 28 сентября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии. С 27 января 2023 года под санкциями Японии.

Собственность и доходы 
По данным, опубликованным на официальном сайте президента России, доход Чуйченко за 2008 год составил 368,5 млн рублей (включая доходы от продажи земельных участков и другой недвижимости).

За 2011 год, согласно официальным данным, доход Чуйченко составил 32,49 млн рублей, доход супруги — 33,27 млн рублей. Вместе с супругой Чуйченко принадлежат 4 земельных участка общей площадью 95 соток, два жилых дома площадью 350 и 900 м², 4 легковых автомобиля марок Cadillac, Land Rover, Chrysler и Nissan, катер Grandezza и самоходная машина. Кроме этого, в пользовании семьи находятся 2 земельных участка общей площадью 95 соток.

Личная жизнь 
Женат на Кристине Тихоновой. Воспитывает трёх дочерей.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011 года) — за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу
 Орден Почёта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Классный чин 
 Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации (9 августа 2020 года).
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (15 августа 2008 года).

Примечания

Ссылки 
 «Кто такой Константин Чуйченко» на сайте lenpravda.ru
 Президентский курс.
 Самых богатых готовят на газе.
 Биография на официальном сайте ТАСС.

Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники администрации президента России
Руководители Аппарата Правительства Российской Федерации
Министры юстиции России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Правительство Мишустина
Второе правительство Медведева
Действительные государственные советники юстиции
Лица, подвергнутые санкциям со стороны США в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине